KaNgwane foi um bantustão criado pelo governo sul-africano antes das eleições democráticas de 1994 (durante o regime do apartheid) para ali agrupar uma parte dos sul-africanos falantes de siSwati, no nordeste da antiga província do Transvaal, actual província de Mpumalanga.

Em 1981, o governo sul-africano concedeu "autodeterminação" a este território, (que nunca chegou a ser considerado independente, nem adotou, como outros bantustões, uma bandeira própria), com o objetivo de formar uma zona-tampão contra a infiltração de guerrilheiros do ANC.

Territórios históricos da África do Sul
Mepumalanga
Estados e territórios fundados em 1981
Estados e territórios extintos em 1994